Miejscowości w USA:
 Pensacola – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Escambia
 Pensacola – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
Gminy w USA:
 Pensacola (ang. Pensacola Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey

Inne:
 Pensacola – zatoka Florydy
 Pensacola – typ ciężkich krążowników amerykańskich
 Pensacola – trylobit
 Pensacola – góry na Antarktydzie